Satılar (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
Satılar (Koçarlı), een dorp in het Turkse district Koçarlı